Carlos Antonio López (1790–1862) – paragwajski polityk
 Karol López Vidal, Carlos López Vidal (1894–1936) – hiszpański członek Akcji Katolickiej, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Carlos López Hernández (ur. 1945) – hiszpański duchowny
 Carlos López de Silanes (ur. 1950) – meksykański piłkarz
 Carlos López (ur. 1990) – hiszpański piłkarz
 Carlos López (ur. 1991) – meksykański piłkarz

Zobacz też 
 Juan Carlos López Asprilla (ur. 1989) – kolumbijski zapaśnik w stylu klasycznym